

Стара Васильєвка — село, Альшеєвський район, Башкортостан
 Стара Васильєвка — присілок, Петровський район, Тамбовська область

Див. також 
 Васильєвка